Guerre civili dell'Impero Romano
 Battaglia di Adrianopoli (313) (nota anche come battaglia di Tzirallum) – 30 aprile 313, Licinio sconfigge Massimino Daia
 Battaglia di Adrianopoli (324) – 3 luglio 324, Licinio è sconfitto da Costantino I
 Battaglia di Adrianopoli (378) – invasione dei Goti dell'Impero romano (la più famosa)
 Battaglia di Adrianopoli (718) – durante il secondo assedio di Costantinopoli degli arabi di Maslama ibn Abd al-Malik
 Battaglia di Adrianopoli (813) – guerre bulgaro-bizantine
 Battaglia di Adrianopoli (972) – guerre dell'Impero bizantino contro i russi
 Battaglia di Adrianopoli (1205) – quarta crociata
 Battaglia di Adrianopoli (1254) – guerre bulgaro-bizantine
 Battaglia di Adrianopoli (1255) – guerre civili bizantine
 Battaglia di Adrianopoli (1355) – guerra serbo-bizantina
 Battaglia di Adrianopoli (1365) – conquista ottomana
 Battaglia di Adrianopoli (1829) – guerra russo-turca (1828-1829)
 Battaglia di Adrianopoli (1912-1913) – prima guerra balcanica
 Seconda battaglia di Adrianopoli – seconda guerra balcanica